Rimbaud désigne notamment :

Patronyme 
 Arthur Rimbaud (1854-1891), poète français ;
 Christiane Rimbaud (1944-), historienne française ;
 Frédéric Rimbaud (1814-1878), officier d'infanterie français ayant participé à la conquête de l'Algérie, père d’Arthur Rimbaud ;
 Isabelle Rimbaud (1860-1917), sœur d’Arthur Rimbaud ;
 Jérémy Rimbaud (1987- ), ancien militaire français, tueur et cannibale ;
 Louis Rimbaud (1774-1845), homme politique français ;
 Mike Rimbaud, guitariste et chanteur américain ;
 Paul Rimbaud, Avocat et maire de Montpellier de 1941 à 1944 ;
 Robert Rimbaud (1928-1995), acteur français ;
 Robin Rimbaud (1964-), musicien anglais ;
 Vitalie Rimbaud (1825-1907), mère d’Arthur Rimbaud ;
 Vitalie Rimbaud (1858-1875), sœur d’Arthur Rimbaud.

Œuvres 
 Rimbaud, album de John Zorn (2012).

Autres 
Rimbaud est un acronyme pour :
 Réseau interministériel de base uniformément durci, un réseau gouvernemental.

Voir aussi 
 Le musée Rimbaud, à Charleville-Mézières.
 Allée Arthur-Rimbaud et promenade plantée Arthur-Rimbaud, voies du  de Paris.
 Villa Rimbaud, voie du  de Paris.
 Rimbaud, l'éternité retrouvée, film français de Olivier Esmein (1982).
 Rimbaud le fils, livre de Pierre Michon (1991).
 Rainbow pour Rimbaud, roman de Jean Teulé (1991).
 Arthur Rimbaud, une biographie, film franco-suisse réalisé par Richard Dindo (1991).
 Rimbaud Verlaine, film  franco-anglo-belge de Agnieszka Holland (1995).
 Arthur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent,  télésuite franco-canadienne réalisée par Marc Rivière (1995).
 Rimbaud, l'indésirable, bande dessinée de Xavier Coste (2013).

Homonymie de patronyme